Weyers ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Weyers (* 1965), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Georg Weyers-Rojas (* 1959), deutscher Schriftsteller, Hörfunk- und Fernsehautor, Drehbuchautor, Kabarettist und Komiker
 Hans-Leo Weyers (1934–2021), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Hubert Weyers (1929–2006), deutscher Lehrer und Ornithologe
 Klaus Weyers (1933–2019), deutscher Geistlicher und Autor
 Marius Weyers (* 1945), südafrikanischer Schauspieler
 Paul Weyers (1890–1972), niederrheinischer Mundartdichter
 Sophie Weyers (* 2002), deutsche Handballspielerin
 Walter Weyers (* 1952), deutscher Regisseur und Autor 

Siehe auch:

 Weiers
 Weihers
 Weyer
 Weyhers
 Weyres